Un cocu désigne le ou la victime de l'adultère, on peut le retrouver soit avec cette signification, soit comme patronyme dans divers homonymes.

Œuvres de fiction 
 Sganarelle ou le Cocu imaginaire, pièce de théâtre de Molière écrite en 1660 ;
 Le Cocu magnifique, pièce de théâtre de Fernand Crommelynck écrite en 1920 ;
 Le Cocu (The Chump), vingt-cinqième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2010.

Toponyme

France 
 Les Izards-Trois Cocus, quartier de Toulouse ;
 Château Cocu, monument historique situé à Auzat-la-Combelle.

Roumanie 
 Cocu, commune du județ d'Argeș.

Sport 
 Phillip Cocu, footballeur néerlandais, né en 1970